András Horváth peut faire référence à deux sportifs hongrois : 

 András Horváth, un footballeur (né en 1987);
 András Horváth, un joueur de hockey sur glace (né en 1976).